Die Football League Second Division 1899/1900 war die achte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde The Wednesday. Neben dem Klub aus Sheffield stiegen auch die zweitplatzierten Bolton Wanderers in die Football League First Division auf und beide Vereine kehrten damit nach nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit in die Eliteliga zurück. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1900/01 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Burnley und der FC Glossop die Plätze ein.

Aus der Second Division absteigen mussten Luton Town und der FC Loughborough. Daneben bangte auch der FC Barnsley um den Klassenverbleib, erhielt dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1900/01 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Luton und Loughborough nahmen die Aufsteiger FC Blackpool und Stockport County ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 

 England 1899-00 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1899/1900
1899